Contact se poate referi la:

Contact (album)
Contact (film)
Contact electric
Contact, Nevada, comunitate neîncorporată din SUA

Vezi și
Lentilă de contact
Sport de contact